Paul kan som auktorsförkortning betyda:

 Gregory S. Paul
 Allen Z. Paul
 William Paul

Robotskapade auktorsförkortningar